Battaglia di Bereza Kartuska (1919) – combattuta il 16 febbraio 1919 tra Polonia e Russia nell'ambito della guerra sovietico-polacca.
Battaglia di Bereza Kartuska (1920) –  combattuta nel 1920 tra Polonia e Russia nell'ambito della guerra sovietico-polacca.